Флаг муниципального образования Па́вловский муниципальный район Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 сентября 2007 года решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района № 135 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3561.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль нижнего края три полосы — голубую между белыми, в 1/12 ширины полотнища каждая; посередине основной, красной части полотнища — жёлтое с оранжевыми и чёрными деталями изображение колокола, висящего на дубовой ветви».

Обоснование символики 
Флаг Павловского муниципального района составлен на основании герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности района.

Павловский район расположен в южной части Воронежской области на берегах реки Дон и её притоков. Районный центр — город Павловск — основан в 1709 году по велению Петра I. После победы русских войск под Полтавой началось строительство новой крепости на реке Осередь (приток Дона), которая вначале называлась Осередом. В 1711 году в крепость был переведён гарнизон Павловской крепости, располагавшейся на реке Миус. После этого Осередскую крепость стали называть Новопавловской, а затем городом Павловском. Петром I в Павловск были перенесены корабельные верфи из Таврово и Воронежа.

Колокол с украшением в виде вензелевого имени Императора Петра Великого под короной и в лавровом венке — знак памяти о его великих государственных делах и неразрывности его связей с воронежскими землями и Павловском. По воле Петра I здесь зарождался российский флот, а Павловск стал не только крепостью, но и крупным торговым городом. Колокол — символ «духовного начала».

Дубовая ветвь символизируют «Корабельную рощу» — дубовый лес, прилегавший к крепости и строго охраняемый по распоряжению Петра I. Ныне — это уникальный памятник природы «Шипов лес» — район вековых дубрав, возраст которых доходит до 400 лет, территория прозрачных рек и девственно чистых меловых гор. Этот памятник природы расположен на водоразделе между притоками Дона — Битюгом и Осередой, на границе степной и лесостепной зон. «Шипов лес» — самый крупный дубовый лес в степи, представляющий собой остатки лесов, некогда покрывавших обширную территорию.

Белые полосы символизируют меловые горы и объединение «Павловскгранит» — крупнейшее предприятие отрасли по добыче и переработке нерудных материалов.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Синяя полоса символизирует реку Дон. Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания